Ganggesteente (geologie)
 Ganggesteente (mijnbouw)